Чемпіонат Мальти з футболу 2011—2012 — 97-й сезон чемпіонату Мальти з футболу. Титул  здобула Валетта.

Регулярний сезон

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Гіберніанс взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як переможець Кубку Мальти 2011—2012.

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. З клубу Марсашлокк було знято 9 очок.

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-ліга Мальти на сайті soccerway

2011—2012
Мальта
Мальта